Place Émile-Mâle à Paris ;
 Place Émile-Mâle à Toulouse.

Odonyme se référant à une personnalité